Гней Педаний Фуск Салинатор (; * 118; † 136 г.) е римлянин, близък роднина на император Адриан († 138). Роднина е и на император Траян.

Той е син на Гней Педаний Фуск Салинатор (консул 118 г.) и на Юлия Сервиана Паулина, която е племенница на император Адриан.

Фуск Салинатор е обвинен заедно с дядо си Сервиан в план за отстраняване на определения наследник от Адриан, Луций Елий Цезар. Изглежда младият Фуск Салинатор се стремял за императорската власт и затова е екзекутиран през 136 г. заедно с дядо му.

Източници 

 Der Neue Pauly, Stuttgart 1999, T. 9, c. 465 – 466

Римляни
Екзекутирани хора